Stasinów bezeichnet Dörfer in Polen:
 Stasinów (Radzyń Podlaski), Dorf der Gmina Radzyń Podlaski, Woiwodschaft Lublin
 Stasinów (Tłuszcz), Dorf der Gmina Tłuszcz, Woiwodschaft Masowien
 Stasinów, ehemaliges Dorf, eingemeindet in Mińsk Mazowiecki, Woiwodschaft Masowien